«Говорящие» слоны — слоны, которым приписывается способность к подражанию человеческой речи:
 Слон Батыр;
 Слон Косик.

См. также 
 Говорящие животные.